Abaixo consta a lista das regiões metropolitanas do Brasil por população em 2010. Estão relacionadas 36 regiões metropolitanas e 3 regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE) existentes no Brasil naquele ano do censo demográfico de 2010.

Ver também 
 Lista de regiões metropolitanas do Brasil por população
 Regiões metropolitanas do Brasil

Ligações externas 
 IBGE Cidades

Regioes Metropolitanas Do Brasil
População
2010 no Brasil